SN steht als Abkürzung für:

 Brussels Airlines, belgische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code 
 Sabena, ehemalige belgische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code 
 Sachsen, Ländercode gemäß ISO 3166-2
 Saint-Nazaire, Frankreich, siehe Fischereikennzeichen#Übersichten 
 Salzburger Nachrichten, eine österreichische Tageszeitung
 Schaffhauser Nachrichten, eine Schweizer Tageszeitung
 Kürzel vor Normnummern der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV)
 Kürzel vor Firmennormen der Siemens AG
 Scouting Nederland, niederländischer Pfadfinderverband
 Senegal, Landescode nach ISO 3166
 Seriennummer, eindeutige Geräteidentifikation eines Herstellers
 SN (Automarke), ehemalige britische Automarke
 SN Brussels Airlines, war eine belgische Fluggesellschaft, Sitz in Brüssel nach dem IATA-Code und ging nach der Fusion mit Virgin Express in die Brussels Airlines über
 Soziales Netzwerk (Internet) auf der Basis des Web 2.0
 Standard Note (Anfang der Dokumentennummer von Publikationen der EU-Kommission)
 Stronnictwo Narodowe, polnische Untergrundpartei
 Supernatural, eine US-amerikanische Fernsehserie
 Supernova, das schnell eintretende, helle Aufleuchten eines Sterns am Ende seiner Lebenszeit durch eine Explosion, bei der der Stern selbst vernichtet wird
 Walliser Schwarznasenschaf, eine alpenländischen Schafrasse
 Stiffness Number, die Ringsteifigkeit von Rohrleitungen
 die postcode area Swindon (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

SN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: kreisfreie Stadt Schwerin
 Großbritannien: Edinburgh
 Kap Verde: São Nicolau
 Mazedonien: Sveti Nikole
 Norwegen: Bergen in der Provinz Vestland
 Slowakei: Okres Spišská Nová Ves

ŠN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Montenegro: Šavnik

S/N steht als Abkürzung für:

 Seriennummer, eine eindeutige Nummer, die als Identifikator für die Elemente einer Serie verwendet wird
 Signal-Rausch-Verhältnis, ein Maß für die technische Qualität eines Nutzsignals (z. B. Sprache oder Video), das von einem Rauschsignal überlagert ist
 sin número (ohne [Haus-]Nummer), bei spanischen Adressen

Sn steht für:

 das chemische Symbol für das Element Zinn

SN steht für:

 Nukleophile Substitution, ein Reaktionsmechanismus der organischen Chemie

SN bzw. Sn steht für:

 symmetrische Gruppe in der Gruppentheorie der Mathematik

Sn steht für:

 die n-dimensionale Sphäre, siehe Sphäre (Mathematik)

sn steht für:

 Shona (Sprache), eine in Simbabwe und Mosambik verbreitete Bantusprache, Sprachcode nach ISO 639-1
 sinus amplitudinis, eine Jacobische elliptische Funktion in der Mathematik
 sn-Nomenklatur (für stereospecific numbering), die stereospezifische sn-Konfiguration, welche die Struktur von chiralen Derivaten des Glycerins beschreibt
 im späteren (ab 1919) französischen MTS-System war das Sthen (Einheitenzeichen: sn) eine abgeleitete Krafteinheit 

.sn steht als Abkürzung für:

 .sn, länderspezifische Top-Level-Domain des Senegal

s.n. steht als Abkürzung für:

 sine nomine, ohne Namen, wird in Bibliographien benutzt und gibt an, dass der Herausgeber unbekannt ist

Siehe auch:
 Essen (Begriffsklärung)
 Esen

Abkürzung